Ridgefield bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ridgefield (Connecticut)
 Ridgefield (Illinois)
 Ridgefield (New Jersey)
 Ridgefield (Tennessee)
 Ridgefield (Washington)
 Ridgefield Park (New Jersey)

Siehe auch:
 Richfield